Qeqertakassaat bezeichnet:
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Aavilikassak), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Amitsup Saqqaa), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Ikerasassuaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Kiatassuaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Nuuluk), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Qaarusulik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassaat (Inselgruppe, Uummannaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland